Józef Trendota – minister w okresie PRL
 Józef Trendota – żołnierz, uczestnik m.in. kampanii wrześniowej